

Persone
Demarcus Dobbs (n. 1987) – giocatore statunitense di football americano
Gilbert Dobbs (1867-1941) – religioso e compositore di scacchi statunitense
Lou Dobbs (n. 1945) – conduttore televisivo e giornalista statunitense
Michael Dobbs (n. 1948) – politico e scrittore statunitense

Altro
Dobbs Ferry – località degli Stati Uniti nei pressi di New York
Timothy Dobbs, That's Me – serial cinematografico muto del 1916